Fraga – miasto w Hiszpanii
 Fraga – wieś na Ukrainie
 Fraga – mołdawskie wino